Het wereldkampioenschap curling voor mannen 2019 werd van 30 maart tot en met 7 april 2019 gehouden in Lethbridge, Canada. Zweden verdedigde zijn titel met succes. Het land won met 7-2 van Canada, dat aldus zijn negende wereldtitel behaalde.

Overzicht 
Het was de 61ste editie van het wereldkampioenschap voor mannen, en de 23ste die in Canada werd georganiseerd. Voor de Amerikaanse zone waren er twee tickets weggelegd. Eentje daarvan ging automatisch naar gastland Canada. Voor het tweede ticket werd in november 2018 gestreden tussen de Verenigde Staten, Guyana en Brazilië, met de Amerikanen als winnaar. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het Europees kampioenschap 2018 zich rechtstreeks.
Nederland moest samen met Australië, Brazilië, Engeland, Denemarken, Polen, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland in een World Qualification Event uitmaken welke twee landen nog meer naar Alberta mochten. Nederland en Zuid-Korea plaatsten zich daarvoor.
Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde China en Japan.

De finale ging tussen Zweden en Canada. Het bleef spannend tot en met het laatste end. Zweden maakte 3 punten in end 9, terwijl Canada de hamer had, eindstand 7-2. Zweden kroonde zich aldus voor de 9de keer tot wereldkampioen. In de kleine finale was Zwitserland met 8-4 te sterk voor Japan.

Groepsfase

Play-offs

Derde plaats 
Zondag 7 april 2019, 12:00 uur

Finale 
Zondag 7 april 2019, 17:00 uur

Eindstand

Externe links 
Resultaten WK 2019

Curling in 2019
Wereldkampioenschap curling
Curling
Sport in Alberta